Thorsten Stuckmann est un footballeur allemand, né le  à Gütersloh en Allemagne. 

Il mesure . Thorsten Stuckmann évolue depuis 2016 au Partick Thistle, où il occupe le poste de gardien de but.

Biographie 

Le , il rejoint Doncaster Rovers.

Le , il rejoint Partick Thistle.

Carrière

Palmarès 
Vierge

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1981
Footballeur allemand
Joueur de l'Eintracht Brunswick
Joueur de l'Alemannia Aachen
Joueur du SC Preußen Münster
Joueur du Preston North End FC
Naissance à Gütersloh